

Podjetja 

 Giulio Einaudi Editore, torinska založba
 Enciclopedia Einaudi, enciklopedija
 Einaudi Letteratura

Osebe 

 Giulio Einaudi, italijanski založnik, Luigijev sin
 Ludovico Einaudi, italijanski skladatelj in pianist, Giuliov sin
 Luigi Einaudi, italijanski ekonomist, politik, novinar in drugi Predsednik Italije
 Renato Einaudi, italijanski matematik

Zemljepis

Italija 

 Einaudi, frazione Občine Castelmagno v Pokrajini Cuneo

Drugo 

 Einaudijeva linija, vrsta ukrepov, ki jih je želel italijanski minister za gospodarstvo in finance v 40. letih prejšnjega stoletja